In the Flesh může znamenat:

 „In the Flesh (píseň, Pink Floyd)“, skladba skupiny Pink Floyd
 „In the Flesh?“, skladba skupiny Pink Floyd
 In the Flesh Tour, turné skupiny Pink Floyd
 In the Flesh (turné), turné Rogera Waterse
 In the Flesh - Live, videozáznam Rogera Waterse
 In the Flesh (album, Roger Waters), album Rogera Waterse
 In the Flesh (album, Johnny Thunders), album Johnny Thunderse
 „In the Flesh“ (píseň, Blondie), píseň skupiny Blondie